Museo della marineria – museo di Cesenatico
Museo della marineria Washington Patrignani – museo di Pesaro